Les Ouchard sont une famille de luthiers, archetiers et facteur de serinettes installées dans le milieu du  à Mirecourt (Vosges).

Le premier de la dynastie est né à Mirecourt le  et y est décédé le . De son mariage avec Marie Jeanne Franot en 1805, il eut trois enfants :
 Jeanne Louise, née le 17 thermidor An XIII qui épousa Nicolas Collin en 1823 ; le couple eut 5 enfants dont Jeanne Louise Collin qui, en épousant Pierre Dominique Vigneron, donna naissance au facteur d'archet et luthier Joseph Arthur Vigneron ;
 Jean Joseph né en 1809 qui épousa Anne Monique Farfellier ; leur deuxième fille Jeanne Louise épousa le luthier Claude Emile SOMNY, tandis que la troisième Adèle Marguerite enfanta du célèbre facteur d'archers Émile François Ouchard
 Barbe, née en 1813 à Mirecourt, épousa François Moinel ; Leur quatrième fils, François Joseph Moinel devint un célèbre luthier.

Voir aussi
Bernard Ouchard
La dynastie des archetiers Ouchard

Luthier
Archetier
Naissance dans le département des Vosges
Personnalité liée à la Lorraine